Hold On Tight bezeichnet:
 Hold On Tight (Electric-Light-Orchestra-Lied), 1981
 Hold On Tight (Samantha-Fox-Lied), 1986
 Hold On Tight (Lambda-Lied), 1996, Lied von Lambda
 Hold On Tight (Album), ein Album von Hey Monday, 2008
Siehe auch:
 Hold Tight